Piotr Sławiński – poeta i historyk
 Piotr Sławiński (1797–1856) – polski astronom, dyrektor obserwatorium na Uniwersytecie Wileńskim
 Piotr Sławiński – dyplomata
 Piotr Sławiński – muzyk zespołu Blue Café
 Piotr Sławiński – kierownik zespołu Młodej Ekstraklasy ŁKS Łódź